USS Halibut war der Name zweier U-Boote der United States Navy, benannt wurden sie nach dem Heilbutt:

USS Halibut (SS-232), ein U-Boot der Gato-Klasse
USS Halibut (SSGN-587), ein Atom-U-Boot ohne Klassenzugehörigkeit

Halibut